peut désigner :
 la  d'infanterie de la  division d'infanterie (Empire allemand)
 la  d'infanterie de réserve de la  division de réserve (Empire allemand)
 la  (Allemagne fédérale)
 la  (Allemagne fédérale)
 la  (Allemagne fédérale)
 la  (Espagne républicaine)
 la  (États-Unis)
 la  (Inde britannique)
 la  (République populaire de Donetsk)
 la  (Royaume-Uni)
 la  (Russie)
 la  de défense territoriale (Ukraine)
 la  (Union soviétique)
 la  de chars (Union soviétique)
 la  (Union soviétique)